Kermit est une variante du patronyme mannois , l'équivalent de  ou Mac Diarmata en gaélique irlandais, et de McDermot,  ou MacDermott en anglais. Il est utilisé comme prénom, surtout aux États-Unis.

Sciences et techniques 
 En informatique, Kermit est un protocole et un programme de transfert de fichiers.

Culture et société 
 Kermit la grenouille est un personnage issu de la série télévisée The Muppet Show.
 Kermit, les années têtard est un film américain sorti en 2002, mettant en scène le personnage de Kermit la grenouille.
 Kermitterrand est une marionnette du Bébête show, sur TF1, à l'image de François Mitterrand.
 Kermit est un groupe de rock espagnol, originaire de Málaga.

Anthroponyme

Prénom 

Kermit est un prénom d'origine anglo-saxonne, notamment porté par :
 Kermit Beahan (1918-1989), un officier de l'armée américaine ;
 Kermit Cintron (1979-), un boxeur portoricain ;
 Kermit Erasmus (1990-), un footballeur international sud-africain ;
 Kermit Holmes (1969-), un ancien joueur américain de basket-ball ;
 Kermit Lynch (1941-), un importateur et marchand de vins américain ;
 Kermit Maynard (1897-1971), un acteur américain ;
 Kermit Roosevelt (1889-1943), fils du président des États-Unis Théodore Roosevelt ;
 Kermit Roosevelt, Jr. (1916-2000), un officier servant à l'Office of Strategic Services (précurseur de la CIA). Fils du précédent et petit-fils du président Théodore Roosevelt ;
 Kermit Ruffins (1964-), un trompettiste, chanteur, compositeur américain de jazz ;
 Kermit Washington (1951-), un ancien joueur de basket-ball américain de la NBA.

Pseudonyme 
 Kermit est un écrivain français, auteur de livres-jeux.

Toponymie 

 Kermit, au Texas ;
 Kermit, en Virginie-Occidentale.